Fabbri bezeichnet:

 Fabbri (Verlagsgruppe), eine Verlagsgruppe in Italien
 einen italienischen Achterbahnhersteller
 Fabbri 1905, einen italienischen Hersteller von Süßwaren und Eisdielenbedarf
 einen Ortsteil der Gemeinde Giano dell’Umbria

Fabbri ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Bisi Fabbri (1881–1918), italienische Malerin und Karikaturistin
 Agenore Fabbri (1911–1998), italienischer Bildhauer und Maler
 Diego Fabbri (1911–1980), italienischer Dramatiker und Drehbuchautor
 Edmondo Fabbri (1921–1995), italienischer Fußballspieler und Fußballtrainer
 Fabio Fabbri (* 1933), italienischer Politiker
 Giovan Battista Fabbri (1926–2015), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Jacques Fabbri (1925–1997), französischer Schauspieler
 Leonardo Fabbri (* 1997), italienischer Kugelstoßer
 Lionetto Fabbri (1924–2011), italienischer Dokumentarfilmer
 Lorenzo Fabbri (1696–1709), italienischer Bischof
 Luigi Fabbri (1877–1935), italienischer Anarchist
 Luce Fabbri (1908–2000), italienische Anarchistin und Publizistin
 Marcello Fabbri (* 1970), italienischer Koch
 Marco Fabbri (* 1988), italienischer Eiskunstläufer
 Maurizio Fabbri (* 1956), italienischer Entertainer
 Michael Fabbri (* 1983), italienischer Fußballschiedsrichter
 Nanni Fabbri (1941–2014), italienischer Fernseh- und Theaterregisseur
 Nello Fabbri (1934–2020), italienischer Radrennfahrer
 Nelson Delle-Vigne Fabbri (* 1949), argentinischer Pianist und Musikpädagoge
 Néstor Fabbri (* 1968), argentinischer Fußballspieler
 Oreste Fabbri (1905–1966), Schweizer Gewerkschafter und Politiker
 Ottavio Fabbri (* 1946), italienischer Filmschaffender und Maler
 Robby Fabbri (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Robert Fabbri (* 1961), britischer Regieassistent und Schriftsteller
 Roberto Fabbri (* 1964), italienischer Gitarrist
 Ulderico Fabbri (1897–1970), italienischer Bildhauer

Siehe auch:

 Fabri